Премия «Грэмми» за лучший полька-альбом () вручалась на ежегодной церемонии в США с 1986 года по 2009 год. Одна из наиболее престижных наград в области жанра полька, ежегодно присуждавшаяся Национальной академией искусства и науки звукозаписи за «художественные достижения, технические знания и общее превосходство в звукозаписывающей индустрии, без учёта продаж альбома и его позиции в чартах».

Определение польки как жанра музыки появилось в начале 20-го века. Первоначально музыканты, исполняющие его, награждались в категории фолк. «Лучшая запись в стиле полька» впервые была присуждена в 1986 году на 28-й церемонии вручения премии «Грэмми» альбому Фрэнки Янковича 70 Years of Hits. Премия вручалась прежде всего в знак уважения популярности артиста, так как Billboard и Американская ассоциация звукозаписывающих компаний не отслеживали продажи альбомов данного жанра. В 1987 году альбомы Джимми Стёрра и Эдди Блэзончика получили равное количество голосов, в результате чего награда впервые была вручена двум исполнителям за разные альбомы. Перед проведением 34-й церемонии «Грэмми» было принято решение о переименовании категории — она стала носить название «Премия „Грэмми“ за лучший полька-альбом». Начиная с 2001 года премией награждался не только исполнитель альбома, но и другие участники записи: продюсеры, звукорежиссёры и прочий персонал. Последняя награда в данной категории была вручена на 51-й церемонии «Грэмми», после чего академия решила упразднить премию. После этого события многие исполнители жанра, как предполагалось, должны были рассматриваться в номинациях в категориях фолк и этническая музыка, но этого не произошло. Многими музыкальными критиками отмечалось, что реорганизации категории способствовало большое количество наград у Стёрра, а также потеря актуальности у жанра.

Абсолютным рекордсменом по количеству побед в категории стал Джимми Стёрр, получивший в общей сложности 18 наград (в том числе как участник коллектива Jimmy Sturr and His Orchestra). Трёхкратным обладателям подряд является Уолтер Останек. Чаще всего награду получали американские исполнители (20 раз) и только три раза канадец Останек. Рекордсменом по количеству номинаций без побед является Ленни Гомулка. Ниже представлен полный список всех лауреатов и номинантов на эту награду.

Список победителей и номинантов 

</noinclude>{| class="wikitable" style="font-size:90%"
|bgcolor="#CFECEC"|||Обладатели совместной награды
|}<noinclude>

Примечания

Ссылки 
 База данных «Грэмми» 

Грэмми
Награды, появившиеся в 1986 году